Mr. Wiggles – ballerino e writer portoricano
 Mr. Wiggles – fumetto